Barela kan syfta på följande :
 Barela (djur) – ett släkte insekter
 Barelā – en ort i Madhya Pradesh, Indien